Estlander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Estlander (1863–1931), finlandssvensk historiker och skolman
 Carl Gustaf Estlander (1834–1910), finlandssvensk estetiker, konstkritiker och publicist
 Ernst Estlander (1870–1949], finlandssvensk jurist och politiker
 Gustaf Estlander (1876–1930), finlandssvensk segelbåtskonstruktör, seglare och arkitekt
 Hedvig Estlander (1865–1946), finländsk skolledare
 Jakob August Estlander (1831–1881), finlandssvensk kirurg och universitetslärare

Finländska adelsätter